Архагат () — античное греческое имя характерное для Сицилии
 Архагат — старший сын сиракузского тирана Агафокла, военачальник
 Архагат (сын Архагата) — сын предыдущего
 Архагат Ливийский — сын Агафокла от третьей жены Феоксены. Египетский аристократ
  — грек, один из первых профессиональных врачей в Риме
 Цецилий Калактийский — древнегреческий оратор и писатель времен правления императора Октавиана Августа из Иудеи. При рождении был назван Архагатом, впоследствии поменял имя